Nom amb què es coneix també en català Dido, la mítica princesa fenícia fundadora de Cartago.
 Nom artístic amb què es va donar a conèixer el titellaire Ezequiel Vigués.